Mad Dog může být:

 Mad Dog (album) – hudební album Johna Entwistla
 přezdívka následujících osob:
 Mark Deffenbaugh – americký hudebník
 Greg Maddux – americký baseballista
 Jim Mandich – americký fotbalista